Села в Україні:
 Воронинці — Полтавська область, Оржицький район
 Воронинці — Черкаська область, Золотоніський район